5-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 22 по 29 ноября 2008 года в Нинбо (Китай). Бои проходили в 13 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 237 боксёрш, представлявших 42 национальные федераций.

Медалистки 

У чемпионки Чэнь Ин (до 48 кг) после финалов был обнаружен запрещённый допинг, и серебро досталось российской спортсменке Александре Кулешовой.

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты (нем.)
 Результаты (фр.)

Ноябрь 2008 года
Спорт в Китае в 2008 году
Международные спортивные соревнования в Нинбо
Международные соревнования по боксу в Китае
Чемпионаты мира в Китае